Jeżów Sudecki
 Jeżów Sudecki (gmina)
 Jeżów Sudecki (przystanek kolejowy)
 Jeżów Sudecki (gromada)
 Lotnisko Jeżów Sudecki

Zobacz też 
 Jeżów